Goldschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Elliott-Goldschmid, kanadische Geigerin
 Edgar Goldschmid (1881–1957), deutscher Pathologe und Medizinhistoriker
 Hans Goldschmid (* vor 1510; † nach 1534), deutscher Maler
 Hanuš Goldschmid (1891–1966), Textilunternehmer der Österreichisch-ungarischen Monarchie
 Harvey Goldschmid (1940–2015), US-amerikanischer Jurist
 Johann Goldschmid (1919–1981), österreichischer Radrennfahrer
 Johann Jakob Goldschmid (1715–1769) Schweizer Gerber, Jäger, Sammler und Chronist
 Richard Goldschmid ist der Geburtsname von Richard Glazar (1920–1997)

Siehe auch:
 Goldschmied
 Goldschmidt
 Goldschmit